(« animal à deux cornes ») est un genre éteint et fossile de mammifères périssodactyles ancêtres des rhinocéros actuels. Il a vécu en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) du début de l'Oligocène jusqu'au milieu du Miocène moyen, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

C'est le premier représentant des rhinocérotidés avec des cornes clairement dressées.

Description

Corps 

Diceratherium était d'assez grande taille par rapport aux autres rhinocéros de son temps. Sa longueur moyenne est de l'ordre de , pour une hauteur d'épaule d'environ , ce qui est un peu moins que le rhinocéros de Java actuel. Le plus grand spécimen de Diceratherium connu, D. radtkei, a une longueur estimée à plus de . Ses pattes sont plutôt longues et fines, mais avec des métapodes courts et robustes.

Crâne 
Son crâne, très allongé et plat, a une longueur de . L'os nasal présente des courbures marquées latéralement et longitudinalement et est très allongé. À l'extrémité avant, le crâne des mâles montre deux surfaces rugueuses nacrées adjacentes, qui indiquent la position de cornes ; celles-ci se tiennent côte à côte, contrairement aux cornes des rhinocéros à deux cornes actuels qui sont placées l'une derrière l'autre. Les femelles n'avaient pas de cornes.

Denture 

Sa denture était composée de simples molaires sans crêtes, contrairement à d'autres animaux apparemment similaires, tels que Menoceras. Sa formule dentaire est indiquée dans le tableau ci-contre.

Les incisives sont coniques et obliques vers l’avant, les plus grandes ressemblent à de petites défenses pouvant atteindre jusqu’à  de long. Les incisives sont séparées des prémolaires par un diastème pouvant atteindre une longueur de . Les prémolaires sont clairement molarisées à l'exception de la première. Les molaires postérieures sont hypsodontes.

Paléobiologie 
Diceratherium vivait dans un environnement de prairies relativement ouvertes. C'est le premier rhinocérotidé montrant un dimorphisme sexuel marqué, caractérisé principalement par la présence de cornes chez les mâles. C'est probablement l'indication de comportements sociaux plus complexes que ceux des rhinocéros plus primitifs.

Liste des espèces 
Selon Donald R. Prothero en 2005 et D. R. Prothero et Donald L. Rasmussen en 2008, cinq espèces appartenant au genre Diceratherium sont reconnues :
  D. annectens Marsh, 1873 ;
  D. armatum Marsh, 1875, l'espèce type ;
  D. niobrarense Peterson, 1906 ;
  D. radtkei Prothero et Rasmussen, 2008 ;
  D. tridactylum Osborn, 1893.

Trois autres espèces, anciennement nommées, sont parfois attribuées à ce genre :
  D. matutinum  Marsh, 1870 ;
  D. persistens Osborn, 1904 ;
  D. truquianum Cope, 1879.

Classification 
Le genre Diceratherium appartient à la famille des Rhinocerotidae et à la sous-famille des Diceratheriinae. Cette sous-famille phylogénétiquement très ancienne est divisée en deux tribus, où Diceratherium appartient à la tribu des Diceratheriini caractérisée par des animaux à cornes, qui s'oppose à la tribu des Trigoniadini. Le précurseur de Diceratherium était probablement le genre Subhyracodon, à partir duquel il a évolué de façon continue. Skinneroceras, décrit pour la première fois en 2005, est le genre dont il est le plus proche.

Cladogramme 
Cladogramme des Rhinocerotidae nord-américains d'après Prothero, 2005 :

Le genre contemporain de rhinocérotidés européens Diaceratherium se place au même niveau que Teleoceras.

Voir aussi 
 Rhinocerotidae
 Aceratheriinae
 Teleoceras

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Rhinocéros préhistorique (nom scientifique)
Genre de périssodactyles préhistoriques (nom scientifique)
Mammifère du Miocène
Mammifère de l'Oligocène
Taxon fossile décrit en 1875